Suez steht für:
 Sues, Stadt in Ägypten
 Suez (Film), Abenteuerfilm
 GDF Suez, seit 2015 Engie, französischer Energieversorgungskonzern
 Suez (Unternehmen), französisches Unternehmen der Umweltbranche
 Suez Deutschland, deutsches Tochterunternehmen des Suez-Konzerns in der Abfallentsorgungsbranche

Suez ist der Familienname folgender Personen:
 Perla Suez (* 1947), argentinische Schriftstellerin